La 2. Bundesliga 2005-2006 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division du football allemand. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football, à savoir les trois clubs relégués de Bundesliga 2004-2005 (VfL Bochum, Hansa Rostock et SC Fribourg), les équipes classés de la quatrième à la quatorzième place lors de la 2. Bundesliga 2004-2005 et les quatre promus de Regionalliga 2004-2005 (SC Paderborn 07, Eintracht Brunswick, Kickers Offenbach et Sportfreunde Siegen).

La compétition se déroule du  au  en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2006-2007. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

C'est le VfL Bochum qui termine champion, pour la troisième fois de son histoire en 2. Bundesliga. Il est promu au même titre que l'Alemannia Aix-la-Chapelle, deuxième, et l'Energie Cottbus, troisième.

Clubs participants 
Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références 
Notes

Références

2005-2006
Allemagne D2 2005-2006
Allemagne D2 2005-2006
Allemagne